

Cinema 
 Madhouse – film statunitense del 1974 diretto da Jim Clark
 Roba da matti (Madhouse) – film statunitense del 1990 diretto da Tom Ropelewski
 Madhouse – film statunitense del 2004 diretto da William Butler

Musica 
 Madhouse – gruppo musicale creato da Prince
 Madhouse – album dei Silver Convention
 Mad'House – gruppo musicale europeo
 Madhouse - The Very Best of Anthrax – album degli Anthrax
 Madhouse – singolo degli Anthrax
Madhouse – album dei Mandragora Scream del 2006

Altro 
 Madhouse – studio d'animazione giapponese
 Madhouse – attrazione prodotta dalla Vekoma